Orlando Martínez puede referirse a:

 Orlando Martínez (1944-1975), periodista dominicano (asesinado);
 Orlando Martínez Oliva (más conocido como «Marty Martínez») (1941-2007), beisbolista cubano;
 Orlando Martínez Romero (1944-), boxeador cubano - medalla de oro olímpica en Múnich'72.